

Mensen 
 Siri (voornaam)
 Giuseppe Siri, een Italiaanse kardinaal die leefde tussen 1906 en 1989.
 Siri Worm, een Nederlandse voetbalster 
 Udakendawala Siri Saranankara Thero, een Boeddhistische monnik.
 Siri Hustvedt, een Amerikaanse schrijfster.

Apple 
 Siri (Apple), een functie in iOS, het besturingssysteem van Apple.

Natuur 
 Cribellopora siri, een soort mosdiertje.
 Pseudohadena siri, een vlinder.

Locatie 
 Nova Siri, een gemeente in de Italiaanse provincie Matera.
 Karang Siri, plaats in Indonesië.
 Pineung Siri Bee, plaats in Indonesië.
 Siri Guru Singh Sabha, Een tempel van een Sikh-gemeenschap in Phahurat.

Overige 
 Service Interface for Real Time Information (SIRI).
 Sri, 'eerbiedwaardig' of 'luisterrijk', een aanspreektitel of eerbetoon in het Sanskriet en andere talen.